Hasty ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hasty (Arkansas)
 Hasty (Colorado)
 Hasty (Georgia)
 Hasty (Kansas)
 Hasty (Minnesota)
 Hasty (North Carolina)

Zerstörer der britischen Marine:
 HMS Hasty (1894)
 HMS Hasty (H24)

Personen:
 James Hasty (* 1965), US-amerikanischer Football-Spieler
 JaMycal Hasty (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jennifer Hasty (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Stanley Hasty (* 1920), US-amerikanischer Klarinettist

Siehe auch:
 Hastie